Mery kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Mjory, distriktshuvudort, Vitsebsks voblast,

Frankrike 

 Méry, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 

Robotskapade Belarusförgreningar